

Canada 
 Milltown (New Brunswick); gemeente in New Brunswick
 Milltown (Newfoundland en Labrador); plaats op Newfoundland
 Milltown-Head of Bay d'Espoir; gemeente waarin die plaats gelegen is
 Milltown (Ontario); plaats in Ontario

Ierland 
 Milltown (Dublin); wijk in Dublin, Ierland
 Milltown (Galway); plaats in Ierland
 Milltown Malbay; plaats in Ierland

Noord-Ierland 
 Milltown (Lisburn); plaats in Noord-Ierland
 Milltown (stadion); stadion van Warrenpoint Town FC, Noord-Ierland

Verenigde Staten 
 Milltown (Indiana); plaats in de VS
 Milltown (New Jersey); plaats in de VS
 Milltown (South Dakota); plaats in de VS
 Milltown (Wisconsin); plaats in de VS